Rösjön kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Halland 
Rösjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (2,5 ha)

Småland 
Rösjön (Rumskulla socken, Småland), sjö i Eksjö kommun och Vimmerby kommun,  (11,3 ha)
Rösjön (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (29 ha)
Rösjön (Hovmantorps socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (4,98 ha)
Rösjön (Näshults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (16 ha)

Västergötland 
Rösjön, Västergötland, ensligt belägen insjö på cirka en kvadratkilometer.,  (95,7 ha)
Rösjö, sjö i Marks kommun,

Östergötland 
Rösjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun och Linköpings kommun,  (18,7 ha)
Rösjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun och Hallsbergs kommun,  (12,1 ha)
Rösjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (2,7 ha)
Rösjön (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun och Motala kommun,  (19,2 ha)
Rösjön (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (6,57 ha)
Rösjön (Kristbergs socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (16,9 ha)

Södermanland 
Lilla Rösjön, sjö i Flens kommun, 
Stora Rösjön, sjö i Flens kommun, 
Rösjön (Frustuna socken, Södermanland, 654014-158411), sjö i Gnesta kommun,  (0,8 ha)
Rösjön (Frustuna socken, Södermanland, 654401-158562), sjö i Gnesta kommun, 
Rösjön (Vårdinge socken, Södermanland, 654893-159467), sjö i Södertälje kommun,  (6,57 ha)
Rösjön (Vårdinge socken, Södermanland, 655100-159070), sjö i Södertälje kommun,

Närke 
Rösjön (Askersunds socken, Närke, 651802-143769), sjö i Askersunds kommun,  (38,9 ha)
Rösjön (Askersunds socken, Närke, 652270-144043), sjö i Askersunds kommun, 
Rösjön (Askersunds socken, Närke, 653246-144119), sjö i Askersunds kommun, 
Rösjön (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Rösjön (Svennevads socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun,  (5,44 ha)

Västmanland 
Rösjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (44,3 ha)

Uppland 
Rösjön (Rö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (73,6 ha)
Rösjön (Väddö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (11,1 ha)
Rösjön (Sollentuna socken, Uppland), avlång sjö i Sollentuna kommun,  (31,9 ha)

Dalarna 
Rösjön (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (31,2 ha)
Rösjön (Ludvika socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (28,7 ha)
Rösjön (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun och Vansbro kommun,  (3,51 km²)
Rösjön (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (60,4 ha)

Lappland 
Rösjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (13,3 ha)

Se även 
Rössjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn